Interrogation ist der Titel folgender Werke:

 Interrogation, Originaltitel von Interrogation – Deine Zeit läuft ab!, US-amerikanischer Actionfilm von Stephen Reynolds
 Interrogation (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie von CBS All Access